Henry Stebbing kan syfta på:

* Henry Stebbing (1687–1763), engelsk kyrkoman
 Henry Stebbing (1716–1787), engelsk kyrkoman 
 Henry Stebbing (1799–1883), engelsk kyrkoman